Xoom – computer tablet della Motorola
 Xoom – servizio di hosting
 Xoom – azienda finanziaria statunitense